Trandosha es un planeta ficticio del universo de la Guerra de las Galaxias.

Trandosha, también llamado Dosha o Hsskor, es el árido planeta de donde provienen los trandoshanos. Está en el mismo sistema planetario que Kashyyyk, el planeta natal de los wookiees.

Historia 

El planeta se unió a la República Galáctica aproximadamente en el año 7.000 ABY. Al final de las Nuevas Guerras Sith tuvo lugar en el planeta la batalla de Hsskhor (1.003 ABY).

Los trandoshanos estaban representados indirectamente en el Senado Galáctico por el wookiee Yarua. Ello les disgustaba enormemente, por lo que en el año 32 ABY unos terroristas trandoshanos atentaron contra Yarua sin éxito.

En el año 23 ABY una nave wookiee fue atacada en Akoshisss, la luna de Trandosha, y los wookiee bloquearon el planeta. Las conversaciones de paz para solucionar el conflicto tuvieron lugar en Hsskhor, la capital de Trandosha, en el año 22 ABY, pero fracasaron poco antes del inicio de las Guerras Clon, ya que se desveló que los trandoshanos estaban respaldados por la Federación de comercio.

Apariciones 

El planeta Trandosha aparece en la novela "Star Wars: Darth Bane: Path of Destruction" (inédita en español), se cita en el videojuego "Star Wars: Caballeros de la Antigua República 2: Los Señores Sith",en "Star Wars: Republic Commando" y en diversas publicaciones de Internet.

Enlaces externos 

Historia Deader than a Triton Moon
Noticias HoloNet 48
Noticias HoloNet 50

Planetas de Star Wars